Cahuzac (Aude)
 Cahuzac (Lot-et-Garonne)
 Cahuzac (Tarn)
ook:
Cahuzac-sur-Adour,  Gers 
Cahuzac-sur-Vère,  Tarn